Ивинская — женская форма фамилии .
 Ивинская, Ольга Всеволодовна (1912—1995) — писательница.
 Ивинская, Татьяна Михайловна (род. 1958) — баскетболистка.